Грешем, Джонатан (род. 1988) — американский рестлер.
 Грешем, Дуглас (род. 1945) — американский и британский актёр, диктор, биограф, кинопродюсер, исполнительный продюсер, резидент Мальты.
 Грешем, Дэн, более известный как Nu:Tone — английский продюсер и диджей.
 Мэтт Грешем, более известный под псевдонимом Logistics — британский продюсер и диджей,
 Грешем, Томас (1519—1579) — английский купец и финансист, работавший на короля Эдуарда VI и королеву Елизавету I. Основатель Королевской биржи.
 Гришам, Уолтер Квинтин (1832—1895) — американский политик, 33-й государственный секретарь США, 35-й министр финансов США.

 Грешем (Орегон) — четвёртый по величине город в штате Орегон, расположенный к востоку от Портленда на северо-западе США.